Fran Barbalić (1878.), hrv. pedagog i povjesničar
Radojica Fran Barbalić, hrv. pisac i pom. povjesničar, r. 1914.